PTG peut signifier :
 prothèse totale du genou ;
 Prototype Technology Group, écurie américaine de sport automobile ;
 .ptg, extension des fichiers créés par le logiciel ArtRage ;
 partagé (« ParTaGé »), raccourci sur Facebook de plus en plus utilisé par les francophones ;
  (« jouer le jeu ») ;
 plein ta gueule (abréviation vulgaire utilisée dans le cadre des MMORPG sur les serveurs français). 

PtG peut signifier  (conversion d'électricité en gaz).